? – znak zapytania (pytajnik), znak interpunkcyjny
 � – znak Unikodu U+FFFD
 ? – album polskiego zespołu Hey
 ? – album niemieckiego zespołu Nena
 ? – album amerykańskiego rapera XXXTentaciona 
 Pytajnik – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Zobacz też